Obhájkyní titulu soutěže dvouhry vozíčkářek na pařížském French Open 2014 byla druhá nasazená Nizozemka Sabine Ellerbrocková, jež v semifinále nestačila na van Kootovou.

Soutěž vyhrála 20letá nejvýše nasazená Jui Kamidžiová z Japonska, která ve finále porazila Anieku van Kootovou po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–4. Získala tak premiérový titul z Roland Garros, a po finálové prohře na Australian Open 2014, také první grandslamový ze soutěže dvouhry. Do žebříčku okruhu NEC Tour si připsala 800 bodů a prémii 22 000 eur.

Nasazení hráček 
  'Jui Kamidžiová (vítězka)
  Sabine Ellerbrocková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

French Open 2014